Onderdistrict in Indonesië
 Panggungrejo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Panggungrejo (Bugulkidul), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Panggungrejo (Gondanglegi), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Panggungrejo (Kauman), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Panggungrejo (Tulungagung), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java